Министерство юстиции Румынии является государственным органом судебной власти. Текущий министр Тудорел Тоадер.

Список министров 
 Родица Стяною (2000-2004)
 Кристиан Дьяконеску (2004)
 Моника Маковей (2004-2007)
 Тудор Чиариу (2007)
 Теодор Мелескану (и.о.; 2008)
 Кятялин Предою (2008-2012)
 Титус Корэцян (2012)
 Мона Пинечеру (2012-2013)
 Виктор Понта (2013)
 Роберт Казанцус (2013-2015)
 Ралуча Пруня (с 2015)

Подчиненные агентства 
Главное управление пенитенциарных учреждений
Национальная администрация исправительных учреждений
Национальный ЗАГС
Национальный институт судопроизводства
Национальное управление по гражданству

Ссылки 
 Официальный сайт

Рум
Государственное устройство Румынии